Darul Aman (Permata), een plaats in Indonesië
Darul Aman (Jeunieb), een plaats in Indonesië
Darul Aman (Seunudon), een plaats in Indonesië
Darul Aman (Geureudong Pase), een plaats in Indonesië
Darul Aman (Lawe Sigala-Gala), een plaats in Indonesië
Darul Aman (Peusangan Selatan), een plaats in Indonesië
Darul Aman (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh